Distrito electoral federal 1 de Tabasco, distrito electoral para la elección de la Cámara de Diputados
 Distrito electoral local 1 de Tabasco, distrito electoral para la elección del Congreso de Tabasco